

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Kierzkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Kierzkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz 
 Kierzkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo 
 Kierzkowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Kierzkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Kierzkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Zobacz też 
 Kierz, Kierzków